Stati Uniti d'America
 Table Rock – villaggio della Contea di Pawnee, Nebraska
 Table Rock – census-designated place della Contea di Adams, Pennsylvania
 Table Rock – census-designated place della Contea di Sweetwater, Wyoming